Karl Kämpf ist der Name folgender Personen:

* Karl Kämpf (Komponist) (1874–1950), deutscher Komponist
 Karl Kämpf (Maler) (1902–1987), deutscher Maler und Grafiker